Morrow peut désigner :

Patronyme 

 Albert Morrow (1863-1927), affichiste illustrateur, et graphiste britannique ;
 Anthony Morrow (né en 1985), basketteur américain des Golden State Warriors ;
 Bobby Joe Morrow (1935-2020), athlète américain ;
 Bradford Morrow (1951-),  écrivain américain ;
 Brenden Morrow (né en 1979) joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Douglas Morrow (1913-1994), scénariste américain ;
 James Morrow (né en 1947), écrivain américain ;
 James A. Morrow (né en 1941), mathématicien américain ;
 Jeff Morrow (1907-1993), acteur américain ;
 Joshua Morrow (né en 1975), acteur américain ;
 Pat Morrow (né en 1952), alpiniste canadien ;
 Pauline Morrow Austin (1916-2011), physicienne et météorologue ;
 Rebel Morrow (née en 1977), cavalière australienne ;
 Rob Morrow (né en 1962), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Rosemary Morrow, permacultrice australienne ;
 Sarah Morrow (née en 1975), tromboniste américaine de jazz ;
 Steve Morrow (né en 1968), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Steve Morrow (né en 1970), footballeur nord-irlandais ;
 Susan Morrow (1931-1985), actrice américaine ;
 Suzanne Morrow (1930-2006), patineuse artistique canadienne ;
 Vic Morrow (1929-1982), acteur américain ;
 W. C. Morrow (1854-1923), écrivain américain.

Personnage de fiction 
 Jérôme Eugène Morrow, ancien champion de natation dans le film Bienvenue à Gattaca (interprété par Jude Law).
 Paul Morrow, personnage de l'univers de fiction de Cosmos 1999 (interprété par Prentis Hancock).
 Tom Morrow, personnage imaginaire récurrent dans certaines attractions futuristes de Disney.
 Tom Morrow est le directeur du NCIS dans les premières saisons de la série NCIS : Enquêtes spéciales, remplacée plus tard par la directrice Jennifer Shepard et le directeur Leon Vance.
 Clay Morrow, personnage de la série Sons of Anarchy

Pseudonyme 
 Morrow, progamer Suédois sur Starcraft Brood War ( - ) puis Starcraft 2 Wings of Liberty (depuis ).

Toponyme 
 , nom de deux comtés des États-Unis.
 Morrow, localité de l'Arkansas ;
 Morrow, ville de Géorgie ;
 Morrow, localité de Louisiane ;
 Morrow, ville de l'Ohio ;

Divers 
 The Morrow Project, jeu de rôle post apocalyptique.

Homonymie de toponyme